Vladimir Petrov est un nom d'origine russe, porté entre autres par :
 Vladimir Mikhaïlovitch Petrov  (1896-1966), réalisateur soviétique ;
 Vladimir Mikhaïlovitch Petrov (1907-1943), joueur d'échecs letton ;
 Vladimir Mikhaylovich Petrov (1915–1991) est un diplomate et membre des services de renseignement soviétiques qui a fait défection en Australie en 1954 ;
 Vladimir Vladimirovitch Petrov (1947-2017), joueur soviétique de hockey sur glace.

Voir aussi